Loud Hailer () — одиннадцатый студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный 15 июля 2016 года на лейбле Atco Records. Продюсерами были сам Джефф и Филиппо Чиматти, в записи участвовали вокалистка Рози Боунс и гитаристка Кармен Ванденберг.

Об альбоме 
Удивительно современно звучащий альбом Loud Hailer был записан 72-летним Джеффом Беком за две недели вместе с участницами лондонского дуэта «Bones» вокалисткой Рози Боунс (Rosie Bones) и гитаристкой Кармен Ванденберг (Carmen Vandenberg). Этих двух ярких девушек Джефф встретил на дне рождения Роджера Тейлора (ударника Queen), а послушав их вживую, решил измениться и сам. Продюсировать Беку помогал Филиппо Чиматти (Filippo Cimatti), работающий с «Bones». Вокал Боунс звучит на 9 песнях из 11, в том числе на эмоциональном первом треке «The Revolution Will Be Televised». В характерном для Бека инструментальном стиле записаны два трека — «Pull It» и «Edna».

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (67 из 100),
Record Collector, American Songwriter, Boston Globe, Classic Rock Magazine, Record Collector, Uncut, The Independent (UK), Rolling Stone.

«Бог гитары Джефф Бек доказал, что он не перестал расти и на „Loud HAILER“.»
— American Songwriter

Список композиций 
Исполнители всех треков трио Jeff Beck / Rosie Bones / Carmen Vandenberg, они же и авторы большинства композиций, кроме специально указанных:
 «The Revolution Will Be Televised» 
 «Live in the Dark» 
 «Pull It» (Jeff Beck / Filippo Cimatti)
 «Thugs Club» 
 «Scared for the Children» 
 «Right Now» 
 «Shame» 
 «Edna» (Jeff Beck)
 «The Ballad of the Jersey Wives» 
 «O.I.L.» 
 «Shrine»

Участники записи 
 Джефф Бек — электрическая гитара
 Кармен Ванденберг (Carmen Vandenberg) — электрическая гитара
 Рози Боунс (Rosie Bones) — вокал
 Давиде Соллацци (Davide Sollazzi) — ударные
 Джованни Паллотти (Giovanni Pallotti) — бас-гитара

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Loud Hailer (Full Album — 2016). youtube.com
 Loud Hailer на discogs.com

Альбомы Джеффа Бека
Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке